Ron Howard – regista ed attore statunitense
Ronald Howard – attore britannico
Ron Howard – cestista statunitense
Ron Howard – giocatore di football statunitense